Сен-Гобе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02681.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 309 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 188 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 115 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 61,2 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 115 активных жителей работали 94 человека (57 мужчин и 37 женщин), безработных было 21 (14 мужчин и 7 женщин). Среди 73 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Гобер

Коммуны департамента Эна